O52 oder O-52 steht für:
 O52, FAA-Code für den Sutter County Airport in Yuba City, Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Curtiss O-52, 1938 entwickeltes US-amerikanisches Aufklärungsflugzeug
 Otoyol 52, türkische Autobahn

O52